Boletus aestivalis je latinské (vědecké) označení, pod kterým bylo v minulosti různými mykology popsáno několik samostatných druhů hřibovitých hub. V současnosti se používá obvykle jako synonymum pro hřib dubový (Boletus reticulatus), ale zvlášť ve starší literatuře je možné najít i odlišné použití. Aestivalis znamená letní.

Hřib borový
Boletus aestivalis var. pinicola (Vent.) Sacc. 1910
 Boletus aestivalis var. pinicola (Vittad.) Sacc. 1910
Hřib dubový
Boletus aestivalis (Paulet) Fr. 1838
Hřib Fechtnerův
 Boletus aestivalis Kallenbach 1927
Hřib hlohový neboli hřib letní
 Boletus aestivalis Fr. 1815 syn. Boletus vitellinus Pers.
 Boletus aestivalis Smotl.
Hřib plavý
 Boletus aestivalis Hussey sensu Fries 1815

Reference